Ди́снер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Диснер, Вальтер (род. 1954) — немецкий гребец.
 Диснер, Йёрг (род. 1977) — немецкий гребец.
 Диснер, Улльрих (род. 1954) — немецкий гребец.